Паужетка — река на юге полуострова Камчатка. Длина 24 км, площадь бассейна 148 км². Протекает по территории Усть-Большерецкого района.

Берёт начало на склоне вулкана Камбальный. Течёт в северном направлении. Впадает в реку Озерную слева на расстоянии 27 километров от её устья. Ширина реки в среднем течении — 10 метров, глубина — 0,6 метра, скорость течения 2,5 м/с.

В Паужетку впадает множество ручьёв, крупнейший из которых — Ледниковый.

На реке находится одноимённый посёлок, в котором находится Паужетская геотермальная электростанция.

По данным Государственного водного реестра относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код водного объекта — 19080000212120000024538.

Комментарии

Примечания 

Бассейн Озерной (река, впадает в Охотское море)
Реки Усть-Большерецкого района